Slovak Open, właściwie Kooperativa Bratislava Open – męski i kobiecy turniej tenisowy rozgrywany na kortach ceglanych w Bratysławie (Národné Tenisové Centrum). Impreza zaliczana jest do cyklów ATP Challenger Tour oraz ITF Women’s Circuit. Zawody mężczyzn organizowane są przez Slovenský tenisový zväz corocznie począwszy od 2000 roku, natomiast rozgrywki kobiet toczyły się w latach 2006–2016. Pula nagród w 2021 roku wynosiła 66 640 euro. Jest to największy słowacki turniej tenisowy.

Mecze finałowe

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna kobiet

Przypisy 

Sport w Bratysławie
Turnieje tenisowe ATP Challenger Tour
Turnieje tenisowe rozgrywane na nawierzchni ceglanej